{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es = Khyron Kravshera/Quamzin Kravshera.
|nombre_ja = カムジン・クラヴシェラ 
|sexo = Masculino.
|fechanacimiento = Desconocido.
|edad = 15 años en Robotech23 años en Macross
|sangre = BZ
|canon = 
|primeraaparicion = Anime episodio 7
}}
{{infobox animanga personaje serie
|serie = Robotech/Macross.
|nombre = Khyron Kravhsera.
|otrosnombres = The Backstaber, El Traidor, el Asesino de Aliados.
|edad = 24 o 15, según encarnación.
|altura = 11'85 metros en Macross  16'6 metros en Robotech.
|peso = 7 Toneladas
|ocupacion = Comandante del 7º Escuadrón de la Flota "Bottoru" en Robotech Comandante la 109ª división de la 7ª Flota Espacial Armada, llamada "El Clan de Quamzin", en Macross.
|procedencia = Alienígena Zentraedi.
|tipoextra =
|extra = 
|relevancia = Personaje Secundario.
|familia = No tiene, fue enjendrado por líneas de clonación.
|seiyu = Yuuichi Meguro
|doblador =
}}

Khyron Kravshera, personaje de ficción de anime también conocido como Quamzin Kravshera (カムジン・クラヴシェラ en japonés) en la serie  "Super Dimensional Fortress Macross", es uno de los principales oponentes de los humanos en primera temporada de la serie  de anime "Robotech".
El nombre original, Quamzin o Kamjin (Kamujin) según la versión, fue transformado en Khyron en "Robotech", la versión americana de "Macross". Cabe resaltar que este último nombre es una versión anglófona de "Quirón", personaje de la mitología griega.

Ficha técnica 

Creadores:

Shoji Kawamori -Creador de personaje.
Haruhiko Mikimoto-Diseño de personaje.

Aparición: 

Anime: desde el capítulo 7 al 36 aunque no de forma ininterrumpida.
Novelas por McKinney, desde la 2ª a la 6ª
Varias colecciones de cómic.
Película "The Super Dimension Fortress Macross: Do You Remember Love?", aunque no es mencionado abiertamente.

Actores de doblaje según el país:

Japón:Yuuichi Meguro
USA:Greg Snegoff e Illich Guardiola (este último en un doblaje nuevo de la serie original de The Super Dimension Fortress Macross)
Países hispanohablantes: varía según el capítulo y la edición, Gustavo López, Moises Palacios, entre otros.
Francia:Lionel Henry
Italia: Roberto Certomà
Rusia: Yevgeni Kindinov
China: Li Danqing

Enlaces externos 
Sitio para fanáticos de Robotech, con información muy completa, descargas y cuenta con un Mini-Shop propio(en español)
, web japonesa dedicada a los Zentraedi en la continuidad de "Macross", especialmente Quamzin. Con artículos y ensayos, y algunos fanarts.

Personajes de manga y anime
Personajes de Robotech
Personajes masculinos en anime y manga
en:List of Robotech characters#Khyron